Celani ist der Familienname folgender Personen:
 Fatjon Celani (* 1992), albanischer Fußballspieler
 Leda Celani (* 1925), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin

sowie ein Alternativname von
 Giuseppe Corsi da Celano (auch Giuseppe Corsi Vangelisti; 1631/32–nach 1691), italienischer Kirchenmusiker und Komponist